La macchina del tempo – romanzo di fantascienza scritto da H. G. Wells
 La macchina del tempo – programma televisivo di divulgazione scientifica condotto da Alessandro Cecchi Paone
 La macchina del tempo – rivista di divulgazione scientifica ispirata all'omonima trasmissione televisiva
 La macchina del tempo – titolo italiano della prima serie di anime Time Bokan.
 MT Channel o La macchina del tempo Channel – canale satellitare ispirato all'omonima trasmissione televisiva